Raoul V peut faire référence à :
 Raoul V de Beaumont-au-Maine (?-1067), vicomte du Maine ;
 Raoul V Le Flamenc (?-1288), maréchal de France.

Voir aussi